Малько — фамилия, топоним.

Фамилии:
 Малько, Александр Васильевич (род. 1958) — российский учёный-правовед, профессор, доктор юридических наук, специалист в области теории государства и права.
 Малько, Дмитрий Иванович (1916—1997) — советский военный, танкист, автор книг.
 Малько, Иван Сергеевич (1916—2015) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Малько, Николай Андреевич (1883—1961) — русский советский дирижёр.
 Малько, Сергей Николаевич (род. 1953) — советский футболист.

Топоним:
 Малько — хутор в Апшеронском районе Краснодарского края.